А́нгелов () — болгарская фамилия; имеет женскую форму Ангелова. Известные носители:
 Ангелов, Ангел (род. 1948) — болгарский боксёр, серебряный призёр Олимпийских игр 1972 года.
 Ангелов, Аню (род. 1943) — болгарский политик.
 Ангелов, Виктор (род. 1994) — македонский футболист.
 Ангелов, Дарко — посол Северной Македонии в Греции.
 Ангелов, Димитр Симеонов (1917—1996) — болгарский историк, академик Болгарской Академии наук.
 Ангелов, Димитр (писатель) (1904—1977) — болгарский писатель.
 Ангелов, Иван (1864—1924) — болгарский художник и график, педагог, профессор.
 Ангелов, Иво (род. 1984) — болгарский борец греко-римского стиля.
 Ангелов, Станислав Петков (род. 1978) — болгарский футболист, тренер клуба «Левски».
 Ангелов, Тодор (1900—1943) — болгарский революционер, анархо-коммунист и антифашист.
 Адриан (Ангелов) — келарь Троице-Сергиева монастыря.
 Ангелов, Йордан (1953—2013) — болгарский волейболист.
 Ангелов, Петар (род. 1977) — македонский гандболист, вратарь.
 Ангелов, Рачо (1873—1956) — болгарский врач и политический деятель.
 Ангелов, Стефан Георгиев (1947—2019) — болгарский борец греко-римского стиля.
 Ангелов, Стефан Хаджидобрев (1878—1964) — болгарский микробиолог.

Ангелова 
 Ангелова, Мара Иванова (более известна под фамилией Белчева; 1868—1937) — болгарская поэтесса и переводчица.

Топоним 
 Ангелов — село в Болгарии.

См. также 
 Ангелов переулок — переулок в Северо-Западном административном округе города Москвы.
 
 
 Ангелово